40-й чемпионат СССР по русским шашкам среди мужчин прошёл в 1980 году в Гродно по круговой системе. 

Чемпионами страны стали набравшие равное количество очков Маркиэл Фазылов и Михаил Рахунов. Третье место занял Виктор Литвинович.

Итоговое положение 

Легенда 

1 - победа

= - ничья

0 - поражение

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки» 1981 №3

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Спорт в Гродно
1980 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
1980 год в Белоруссии
Чемпионаты СССР в 1980 году
Соревнования по шашкам в Белоруссии